Kontrakty Toruńskie – nieistniejące już jarmarki, które odbywały się w Toruniu.

Jarmarki te organizowano na prawach przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 1472 roku. Z miarę czasu kontrakty te otrzymały międzynarodowy charakter. W wyniku wojny północnej (1700-1721) ze względu na wyniszczoną gospodarkę miasta jarmarki upadły.

Bibliografia 

Handel w Toruniu
Historia Torunia (I Rzeczpospolita)
Jarmarki w I Rzeczypospolitej